Ікоана () — комуна в Румунії, у повіті Олт.
 Ікоана () — село в Румунії, у повіті Олт. Входить до складу комуни Ікоана.
 Ікоана () — село в Румунії, у повіті Джурджу. Входить до складу комуни Улмі.